Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 60 кг на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 6 по 16 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях примут участие 28 спортсменов из 28-и стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является украинский боксёр Василий Ломаченко, который после Игр в Лондоне перешёл в профессионалы. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх будут выступать без защитных шлемов.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) 

Бокс на летних Олимпийских играх 2016